Mužská dvouhra If Stockholm Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl devátý hráč světa Tomáš Berdych, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Vítězem dvouhry se stal Argentinec Juan Martín del Potro, jenž startoval na turnaji na divokou kartu, a který ve finále zdolal americkou turnajovou šestku Jacka Socka po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Del Potro ukončil dlouho trvající sérii bez získaného titulu, když do té doby naposledy triumfoval začátkem roku 2014 v australském Sydney. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devatenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězný del Potro uvedl: „Poslední dva roky jsem se hlavně snažil zbavit mých problémů a nečekal jsem, že v této části mé kariéry můžu získat titul. Jsem šťastný, že jsem vyhrál trofej zde. Je to pro mě motivace při pohledu dál do budoucnosti.“ Poražený z duelu Sock zhodnotil utkání takto: „Byl to těžký zápas. Jeho servis je pořádný a velmi obtížně se čte, což přidělávalo větší tlak na mé podání. Prostě hrál dneska lépe. Byl to dlouhý týden, který by mi mohl možná trochu pomoci.“

Šampion si do žebříčku ATP připsal 250 bodů a získal finanční odměnu ve výši 100 800 eur.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2016
ATP World Tour 2016